PTN est :
 L'acronyme de la Pantanal Linhas Aéreas, une compagnie aérienne ;
 L'autre nom (ainsi que celui de son gène) de la pleiotrophine, un facteur de croissance ;
 Plan de transformation numérique en France ;
 « Putain » en langage sms.